Benham ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew E. K. Benham (1832–1905), US-amerikanischer Admiral
 Charles Benham Charles Edwin Benham JP (1860–1929), Journalist, Erfinder u. a. der Benham-Scheibe
 Chris Benham (* 1983), englischer Cricketspieler
 Donald Benham (* 1954), kanadischer Journalist, Lehrer und Politiker
 Henry Washington Benham (1813–1884), US-amerikanischer Brigadegeneral der Unionsarmee im Sezessionskrieg
 Isabel Benham († 2013), US-amerikanische Finanzinvestorin
 Joan Benham (1918–1981), britische Schauspielerin
 John Benham (1900–??), britischer Crossläufer
 John S. Benham (1863–1935), US-amerikanischer Politiker
 Reginald Benham (* 1941), US-amerikanischer Bobsportler
 Robert Benham (* 1946), US-amerikanischer Jurist am Supreme Court of Georgia
 Stanley Benham (1913–1970), US-amerikanischer Bobfahrer
 William Blaxland Benham (1860–1950), neuseeländischer Zoologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Benham (Indiana), im Ripley County
 Benham (Kentucky), im Harlan County
 Benham (Louisiana), im East Carroll Parish – nicht mehr existent
 Benham (North Carolina), im Wilkes County

im Vereinigten Königreich:
 Benham Park

Schiffe:
 USS Benham (DD-49)
 USS Benham (DD-397)
 USS Benham (DD-796)

Sonstiges:
 Benham-Scheibe, eine schwarz-weiße Scheibe auf der beim Drehen Farbe wahrgenommen wird
 Benham Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Benham (Krater), Krater auf dem Asteroiden (253) Mathilde
 Benham Branch, Fließgewässer im Ripley County, Indiana
 Benham Brook, Fließgewässer im St. Lawrence County, New York
 Benham Mine, Mine im Silver Bow County, Montana
 Benham Slough, See im Columbia County, Oregon

im NRHP gelistete Objekte:
 Benham Historic District, in Benham, Kentucky, ID-Nr. 83002785
 Benham House, in Canandaigua, New York, ID-Nr. 84002823
 Benham Mound, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 74001508
 Benham Place, in Cartersville, Georgia, ID-Nr. 98000030